Fried:
 Kentucky Fried Chicken
 Fried Green Tomatoes, film z 1991 roku w reżyserii Jona Avneta
 Nazwisko
 Alfred Hermann Fried
 Avraham Fried
 Daniel Fried
 Erich Fried
 Volker Fried